Der Gerichtsbezirk Saragossa ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Saragossa.

Der Bezirk umfasst 69 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptquartier in Saragossa.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gerichtsbezirke in Spanien

Gerichtsbezirk in der Provinz Saragossa